Cache peut faire référence à :
 Une monnaie ayant circulé dans certains comptoirs français en Inde.
 Une cache, un lieu de vie temporaire utilisé pour différents types d'opérations dans le secteur militaire.
 Une mémoire cache, qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une autre source de données, afin de diminuer le temps d'accès.
 Un cache web, qui conserve des copies de pages web.
Caché est un film français réalisé par Michael Haneke et sorti en 2005.

Toponyme 

 Cache, ville située en Oklahoma ;
 la zone naturelle d'État de Cache River est un parc d'État américain de l'Illinois centré sur la rivière Cache ;
 Cache, census-designated place située en Utah.

Voir aussi 
 ,213560100865